Empelus brunnipennis  — вид жуков-стафилинид, единственный в составе рода Empelus и подсемейства Empelinae. Эта группа эндемична для Северной Америки (Канада).

Описание 
Мелкие коротконадкрылые жуки (около 2 мм). Усики 11-члениковые с 3-чл. булавой. Лапки 5-члениковые (формула 5-5-5).

Систематика 
Вид был впервые описан в 1852 году под названием . В 1861 году выделен в отдельный род . В 1992 году получил статус подсемейства Empelinae . В 1969 году было указан в статусе невалидного (так как не было соответствующего описания) семейства Empelidae.

Согласно Лоуренсу и Ньютону (Lawrence, Newton, 1995), входит в состав Omaliine-группы семейства Staphylinidae: Glypholomatinae, Microsilphinae, Omaliinae, Empelinae, Proteininae, Micropeplinae, Neophoninae, Dasycerinae, Protopselaphinae, Pselaphinae. Ранее рассматривалось в качестве семейства Empelidae.

В 2020 году в результате молекулярно-филогенетических исследований митохондриальных геномов выявлено, что подсемейство Empelinae должно быть включено в состав Omaliinae.

Примечания

Литература 
 Herman, L.H. 2001: Catalog of the Staphylinidae (Insecta, Coleoptera): 1758 to the end of the second millennium. I. Introduction, history, biographical sketches, and omaliine group. Bulletin of the American Museum of Natural History, (265):  1–650.

Ссылки 
 PEET-Austral Staphylinidae

Стафилиниды
Насекомые Северной Америки
Эндемики Северной Америки
Животные, описанные в 1852 году
Монотипические роды жесткокрылых